Serena Williams è la due volte detentrice del titolo, ma non ha partecipato essendo fuori dal tennis per maternità.

Garbiñe Muguruza ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Venus Williams con il punteggio di 7-5, 6-0.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (quarto turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Johanna Konta (semifinale)
  Svetlana Kuznetsova (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Venus Williams (finale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (campionessa)
  Elena Vesnina (secondo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (primo turno)

  Madison Keys (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (terzo turno)
  Daria Gavrilova (primo turno)
  Caroline Garcia (quarto turno)
  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Coco Vandeweghe (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Ana Konjuh (quarto turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Daria Kasatkina (secondo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)

Qualificate 

  Petra Martić (quarto turno)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)
  Françoise Abanda (secondo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)

<li>  Anastasija Potapova (primo turno, ritirata)
<li>  Irina Falconi (primo turno)
<li>  Polona Hercog (terzo turno)
<li>  Bianca Andreescu (primo turno)
<li>  Arina Rodionova (secondo turno)
<li>  Marina Eraković (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (primo turno)
  Naomi Broady (primo turno)
  Zarina Diyas (terzo turno)

<li>  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno, ritirata)
<li>  Laura Robson (primo turno)
<li>  Heather Watson (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2017